Línea 105 puede referirse a:

 Línea 105 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 105 de colectivos de Corrientes.
 Línea 105 de autobuses de Madrid.
 Línea 105 de ómnibus de Montevideo.
 Línea 105 de Tranvías Eléctricos del Sud, Argentina (desaparecida).